«Ещё одна из рода Болейн» () — исторический роман британской писательницы и сценаристки Филиппы Грегори, а также его экранизации.

 Ещё одна из рода Болейн (роман)
 Ещё одна из рода Болейн (фильм, 2003) 
 Ещё одна из рода Болейн (фильм, 2008)